Мразовац може бити:

 Мразовац, () род отровних алкалоидних биљака из породице Colchicaceae.
 Мразовац (назива се и обични или јесењи) (), биљка из рода мразовца.
 Пјешчарски мразовац (), биљка из рода мразовца.

или
 Мразовац (Бужим), насељено мјесто у општини Бужим, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ